Афиноге́нтов Алекса́ндр Ива́нович (род. 7 января 1957, г. Борисоглебск, Воронежская область, РСФСР, СССР) — российский военачальник, начальник Главного управления авиации — начальник авиации Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с 13 октября 2016 года, генерал-лейтенант, заслуженный военный лётчик Российской Федерации.

Биография 
Родился 7 января 1957 года в городе Борисоглебске, Воронежской области.

В 1979 году окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище лётчиков имени М. М. Расковой, член КПСС, в 1994 году окончил командный факультет Военно-воздушной академии им. Ю. А. Гагарина.

После училища проходил службу в Белорусском, Киевском, Московском, Дальневосточном и Приволжско-Уральском военных округах, прошёл путь от помощника командира корабля до начальника штаба — первого заместителя командующего дальней авиацией Военно-воздушных сил.

За время службы освоил восемь различных типов самолётов, его общий налёт составил более 2300 часов.

В 2005 году окончил факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

12 декабря 2005 года Указом Президента Российской Федерации присвоено воинское звание генерал-майор.

В 2012 году переведён во внутренние войска МВД России и назначен заместителем главнокомандующего внутренними войсками МВД России по авиации — начальником авиационного управления Главного командования внутренних войск МВД России. В 2013 году присвоено воинское звание генерал-лейтенант.

С 13 октября 2016 года начальник Главного управления авиации — начальник авиации войск национальной гвардии Российской Федерации.

Имеет высшую квалификационную категорию лётчик-снайпер, является заслуженным военным лётчиком Российской Федерации.

Награды 

Государственные:
 Орден Александра Невского;
 Орден «За военные заслуги»;
 Медаль «За боевые заслуги»;
 Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР».
Ведомственные:
 Медаль «За воинскую доблесть» (МВД);
 Медаль «200 лет Министерству обороны»;
 Медаль «За службу в Военно-воздушных силах»;
 Медаль «За отличие в военной службе» I степени;
 Медаль «За заслуги в ядерном обеспечении»;
 Медаль «100 лет военно-воздушным силам»;
 Медаль «100 лет штурманской службе Военно-воздушных сил»;
 Медаль «За безупречную службу» II и III степени;
 Памятный знак главнокомандующего Военно-воздушными силами;
 Знак отличия военной контрразведки ФСБ «За содружество».
Почётные звания:
 Почётное звание «Заслуженный военный лётчик Российской Федерации»;
 Классная квалификация «Военный летчик-снайпер».

Примечания

Ссылки 
 Александр Иванович Афиногентов на «ЭХО Москвы» / Видео
 Доходы руководства Нацгвардии в 2015 году / «РусПрес»

Выпускники Военной академии Генерального штаба
Выпускники Тамбовского высшего военного авиационного училища лётчиков
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Члены КПСС
Военно-воздушные силы России
Персоналии Росгвардии
Военные лётчики России